Alessandro Renica (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Renica (1808-1884) – pittore italiano 
 Umberto Renica (1921-1975) – calciatore italiano